Lena – imię żeńskie
 Lena – rzeka w Rosji
 Lena – nazwa zdjęcia, używanego powszechnie jako obraz testowy w kompresji obrazów
 Lena – pseudonim artystyczny niemieckiej wokalistki Leny Meyer-Landrut; zwyciężczyni Konkursu Piosenki Eurowizji w 2010

Lokalizacje

Stany Zjednoczone 
 Lena – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Stephenson
 Lena – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Leake
 Lena – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oconto
 Lena – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oconto
 Lena (ang. Lena Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oconto

Hiszpania 
 Lena – gmina w Asturii

Norwegia 
 Lena – miejscowość i siedziba gminy Østre Toten